PL1 steht für:
 PL/I, Programmiersprache
 PL1, Region Centralny (poln. NUTS-1-Regionencode), siehe NUTS:PL